Linie tramwajowe w Toruniu – historia linii tramwajowych w Toruniu.

Początek przewozów tramwajowych w Toruniu datuje się na 1891 rok. Linie obsługuje Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Toruniu. System składa się z 8 linii (5 dziennych, 2 nocnych i 1 sezonowej). Tramwaje poruszają się po torach o rozstawie szyn 1000 mm.

Statystyka

Historia

Linie dzienne

Linie nocne

Linia turystyczna

Schemat dziennej sieci tramwajowej 
Schemat dziennej sieci tramwajowej ważny od 27 października 2014 roku:

Spis przystanków

Częstotliwość kursowania tramwajów

Zobacz też 
 Transport w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MZK Toruń
 Zarys historii komunikacji tramwajowej w Toruniu

Tramwaje w Toruniu